Арончик — фамилия:

 Арончик, Айзик Борисович (1859—1888) — русский революционер, член партии «Народная воля».
 Арончик, Игорь Яковлевич (род. 1949) — мим и хореограф, «человек-памятник».
 Арончик, Юдифь Самойловна (1908—1993) — артистка еврейского театра на идише. Заслуженная артистка БССР.